Viceadmiral (izvirno ) je bil vojaški čin v več nemških vojnih mornaricah:
 Viceadmiral (Kaiserliche Marine)
 Viceadmiral (Reichsmarine)
 Viceadmiral (Kriegsmarine)
 Viceadmiral (Volksmarine)
 Viceadmiral (Bundesmarine)

Glej tudi 
 Generalmajor (Nemčija)